Яренга — топоним в России.

 Яренга — посёлок в Усть-Вымском районе Республики Коми в составе сельского поселения Вежайка.
 Яренга — река в Республике Коми и Архангельской области, правый приток Вычегды.
 Яренга — прежнее название станции Еринь Сосногорского отделения Северной железной дороги.